|}

Belege

Weblinks